

Patronyme 

 Alphonse Martainville (1770-1830), journaliste et dramaturge français.

Toponyme 

 Martainville, commune française du Calvados ;
 Martainville, commune française de l'Eure ;
 Martainville-Épreville, commune française de la Seine-Maritime ;
 Château de Martainville, forteresse française à Martainville-Épreville ;
 Martinville, municipalité du Québec située en Estrie ;
 Rue de Martainville, voie française à Rouen.